Era il primogenito di Etelvulfo del Wessex e Osburga e nacque all'incirca nell'831. Divenne re del Wessex nell'856 dopo aver costretto suo padre ad abdicare. Venne incoronato a Kingston upon Thames e sposò la sua matrigna, Giuditta, figlia di Carlo il Calvo, ma il matrimonio fu annullato a causa della consanguineità. Morì nell'860 e fu sepolto nell'abbazia di Sherborne, nel Dorset.

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Re del Wessex
Etelbaldo del Wessex